Upheld - Saving Grace é o primeiro album split de Saving Grace. Tem a participação a banda Upheld em três musicas, For the Bronk, Lost, But Not Yet Dead, Per Angustus Ad Augustus (Saving Grace Cover).

Faixas 
 Upheld

 "For the Bronk" - 02:32
 "Lost, But Not Yet Dead" - 02:46
 "Per Angustus Ad Augustus (Saving Grace Cover)" - 03:09
 Saving Grace

 "Unbreakable" - 04:39
 "What the World Takes Away" - 04:45
 "Get Me Through (Upheld Cover)" - 03:07
Total de Tempo: 20:58

Créditos 
 Saving Grace
 Nicholas Tautuhi - Vocal
 Savage - Baixo
 Bruce Reid - Baixo
 Mark - bateria